Seligenstadt steht für:
 Seligenstadt, Stadt im Landkreis Offenbach, Hessen 
 Seligenstadt, ehemaliger Name der Stadt Osterwieck im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Seligenstadt bei Würzburg, Ortsteil der Gemeinde Prosselsheim im Landkreis Würzburg, Bayern
 Amtsvogtei Seligenstadt im Kurfürstentum Mainz
 Amt Seligenstadt im Großherzogtum Hessen
 Landratsbezirk Seligenstadt im Großherzogtum Hessen
 Seligenstadt (Adelsgeschlecht), mittelalterliches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Klosterruine Seligenstatt
 Seligenstädt
 Seelingstädt 
 Seeligstadt 
 Selgenstadt